Steno (cineasta), italiano (Stefano Vanzina) 
 Steno (gênero), de golfinhos  
 Nicolaus Steno, bispo católico dinamarquês 

Desambiguação